Salva ou Salvà peut désigner :

Patronyme 

 Antoine Salva (1744-1806), général de brigade français ;
 Héctor Salvá (1939-2015), joueur de football international uruguayen ;
 Marcel Salva (1922-2005), ancien footballeur français ;
 Pierre Salva (1917-2017), écrivain français et un auteur de roman policier ;
 Victor Salva (1958-), scénariste, réalisateur, acteur et producteur américain.

Pseudonyme 

 Salva (1952-), Salvador Mammana Neto, footballeur brésilien.

Toponyme 
 Salva, ville située en Roumanie.

Homonymie de patronyme